Борис Леонидович Виноградов:
 Виноградов, Борис Леонидович (1962—2020) — советский и российский шашист, шашечный арбитр и тренер.
 Виноградов, Борис Леонидович (1900—1981) — советский военный деятель, генерал-майор.